Ez a lista a Hunter Street című holland sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Hunter Street holland televíziós sorozat, amelyet Reint Schölvinck és Melle Runderkamp alkotott a Nickelodeon számára A főszereplői Stony Blyden, Mae Mae Renfrow, Kyra Smith, Thomas Jansen, Daan Creyghton, Wilson Radjou-Pujalte, Kate Bensdorp, Eliyha Altena és Sarah Nautapedig.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2017)

2. évad (2018)

3. évad (2019)

4. évad (2021)

Különkiadás (2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái